Фридрих Иоганн Клапмейер (; , Шлек (ныне Злекас, Латвия) — , Эдсен (ныне Лиеливанде, Латвия)) — лифляндский агроном.

В 1764—1767 гг. изучал математику, физику, естествознание и богословие в Гёттингенском университете. Затем вернулся на родину, служил домашним учителем, затем священником (рукоположён в 1776 г.) в Вормене и Нойенбурге. Состоял в Санкт-Петербургском Вольном экономическом обществе и лифляндской Ökonomische und gemeinnützige Societat.

Наибольшую известность имел труд Клапмейера «О клеверосеянии и его связи с зерновым земледелием» (; I, Митава, 1794; II, Рига, 1797) благодаря тому, что опыт Клапмейера поддержал и популяризировал видный швейцарский специалист барон Крюд в своей книге «Экономика сельского хозяйства» (1820). Клапмейеру принадлежат также книга «Опыты о действии разных видов удобрений» (; 1802) и ряд статей в журнале «Gadda-Grahmata».

Ссылки 
 Klapmeyer (Friedrich Johann) // Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland — J.F. Steffenhagen und Sohn, 1829. — B. 2, S. 440—441.
 

Родившиеся в Вентспилсском крае
Умершие в Латвии
Агрономы Латвии
Выпускники Гёттингенского университета